Zawody w skokach narciarskich na XXII Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym odbyły się w dniach 20–26 stycznia 1985 w austriackich Seefeld (K-90) i Innsbrucku (K-109). Złote medale w zawodach indywidualnych wywalczyli Norweg Per Bergerud (skocznia normalna) i reprezentant NRD Jens Weißflog (skocznia duża). W zawodach drużynowych triumfowali Finowie.

Wyniki

Skocznia duża indywidualnie K-109 (Bergisel) 
 Data 20 stycznia 1985

Skocznia duża drużynowo K-109 (Bergisel) 
 Data 22 stycznia 1985

Skocznia normalna indywidualnie K-90 (Toni-Seelos-Olympiaschanze) 
 Data 26 stycznia 1985

Linki zewnętrzne 
 wyniki-skoki.hostingasp.pl: Seefeld AUT 1985.01.20 MS World Ski Championshps
 wyniki-skoki.hostingasp.pl: Seefeld AUT 1985.01.22 MS Dr World Ski Championshps
 wyniki-skoki.hostingasp.pl: Seefeld AUT 1985.01.26 MS World Ski Championshps

Skoki narciarskie na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym
1985 w sportach zimowych

sl:Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 1985#Smučarski skoki